Camillo Medeot – politico e storico italiano
 Giovanni Medeot – ex calciatore italiano
 Waldi Medeot – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano